Il singolare del torneo di tennis San Marino CEPU Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Potito Starace che ha battuto in finale Hugo Armando 6-4, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Filippo Volandri (secondo turno)
 Jarkko Nieminen (secondo turno)
 Tomáš Berdych (primo turno)
 Flávio Saretta (primo turno)

 Olivier Patience (secondo turno)
 José Acasuso (secondo turno)
 Olivier Mutis (primo turno)
 Álex Calatrava (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Marino CEPU Open 2004